Тоннэ ():
 Тоннэ — название нынешней территории корейского города Пусан с 757 года до середины XX века.
 Тоннэ, или Тоннэгу, — административный район Пусана.
 «Тоннэ» — название станции Пусанского метрополитена.
 «Тоннэ» — вокзал железнодорожной линии Тонхэ в Пусане.